Jereminella spinari är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Jereminella spinari ingår i släktet Jereminella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
spinari